Аписаи Доломаилаи (, родился 16 апреля 1989) — фиджийский регбист, нападающий сборной Фиджи по регби-7, чемпион Олимпийских игр 2016 года. За сборную выступает с 2012 года, успел сыграть на этапах Мировой серии регби-7 2015 и 2016 годов. Племянник фиджийского регбиста Исоа Домолаилаи.

Примечания 

Регбисты Фиджи
Олимпийские чемпионы по регби
Игроки сборной Фиджи по регби-7
Олимпийские чемпионы от Фиджи
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Регбисты на летних Олимпийских играх 2016 года